Las Guasimas kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Guasimal (ort i Kuba), Provincia de Sancti Spíritus,

Mexiko 

 Las Guásimas (ort i Mexiko, Nayarit, San Pedro Lagunillas), 
 Las Guásimas (ort i Mexiko, Nayarit, Ahuacatlán), 
 Las Guásimas (ort i Mexiko, Michoacán de Ocampo), Jungapeo, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar